Lappböle kan avse:

 Lappböle, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Lappböle, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun Nyland, fi.: Lapinkylä
 Lappböle, Sund – en by i Sunds kommun, Åland